Ахмед Магомедович Усманов (16 сентября 1996;  с. Акнада, Кизилюртовский район, Дагестан, Россия) — российский борец вольного стиля. чемпион России, обладатель Кубка мира, Мастер спорта России международного класса.

Спортивная карьера 
Родился в селе Акнада, Кизилюртовского района, где и начал заниматься борьбой, в 12 летнем возрасте вместе с братьями перебрался в Хасавюрт. В мае 2018 года одержал победу на турнире памяти Али Алиева в Каспийске. В октябре 2018 года выиграл международный турнир на призы Владимира Семёнова в Нефтеюганске. В ноябре 2018 года одержал победу турнире на призы Мурада Гайдарова. В октябре 2020 года в Наро-Фоминске стал чемпионом России, одолев в финале Гаджимурада Алихмаева. В марте 2021 года на Чемпионат России в Улан-Удэ завоевал серебряную медаль, уступив в финале Малику Шаваеву. 31 августа 2021 года Усманову было присвоено звание мастер спорта России международного класса.

Спортивные результаты  
 Чемпионат мира по борьбе среди юниоров 2016 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2020 — ;
 Индивидуальный кубок мира по борьбе 2020 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2021 — .

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы Дагестана
 Ахмед Усманов: «Пусть будет Кубок мира, лишь бы он состоялся»

Борцы по алфавиту
Борцы России
Чемпионы России по вольной борьбе